Deux Capitaines (roman)
 Deux Capitaines (film, 1955)
 Deux Capitaines (film, 1976)